Bubbles puede referirse a:

Anime 
 Bubbles: Un personaje del anime Dragon Ball Z.

Farándula 
 Bubbles: Un chimpancé famoso porque fue la mascota del cantante Michael Jackson.
 Bubbles: Un pez de la especie Zebrasoma flavescens, protagonista de la película "Buscando a Nemo".
 Bubbles (personaje de Angry Birds): Personaje del videojuego Angry Birds.